La route départementale 30, ou RD 30, ou D30, est située :
 dans le département de la Mayenne, elle relie Changé à La Croixille, reprenant l'ancienne RN 798, déclassée en 1972.
 dans le département des Yvelines, elle relie Achères à Plaisir.
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Grézian à Aulon.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Mayenne
 Routes des Yvelines

030